Adjacent, ús gramatical del terme
 Adjacent (teoria de grafs), dos vèrtexs que són els extrems d'una aresta en un graf
 Adjacent (música), una nota adjacent és la que ocupa l'esglaó anterior o següent d'una mateixa escala
 Canal adjacent, en emissió, un canal que està al costat d'un altre canal

 Angles adjacents, dos angles que comparteixen un costat
 Costat adjacent (polígon), un costat que comparteix un vèrtex amb un altre costat donat
 Costat adjacent (triangle rectangle), en el cas particular d'un triangle rectangle un catet és el costat adjacent de l'altre catet.